Lukács Gyula
 Lukács Gyula (1878–1966) festő, polgári iskolai tanár
 Lukács Gyula (1890–1954) újságíró, író, lapszerkesztő
 Lukács Gyula (1907–1984) író
 Lukács Gyula (1916–2004) matematikus, fizikus

Lukáts Gyula
 Lukáts Gyula (1851–1906) újságíró, országgyűlési képviselő, lapszerkesztő
 Lukáts Gyula (1851–1915) tűzrendészeti felügyelő